Каре́н Петро́сович Аветися́н (2 августа 1983 года, Ереван) — российский боксёр армянского происхождения. Выступает на профессиональном уровне начиная с 2006 года, в средней и второй средней весовых категориях. Владел титулами чемпиона России (2011), чемпиона Азии по версии ВБС (2011), чемпиона СНГ (2013). Находясь в профессиональном боксе более десяти лет, стал одним из самых известных российских джорнименов.

Биография 
Карен Аветисян родился 2 августа 1983 года в Ереване Армянской ССР, однако ещё ребёнком переехал на постоянное жительство в город Барнаул Алтайского края, где в частности в 1998 году окончил барнаульскую среднюю школу.

Активно заниматься боксом начал с раннего детства, на любительском уровне добился звания мастера спорта.

На профессиональном ринге дебютировал в июне 2006 года, победив своего первого соперника единогласным решением судей в четырёх раундах. Всего в течение двух лет провёл четыре поединка, из них три выиграл и один свёл к ничьей. В 2007 году также провёл первый и единственный бой по правилам ММА, в поединке против Михаила Царёва проиграл болевым приёмом «рычаг локтя».

После некоторого перерыва в октябре 2010 года Аветисян вернулся в бои, встретившись с небитым Константином Питерновым — это было его первое поражение в профессиональной карьере, поражение техническим нокаутом во втором раунде. Два месяца спустя вышел на ринг против будущего чемпиона мира Сергея Ковалёва, приехавшего в Россию из США и проводившего первый профессиональный бой на Родине. Ковалёв победил в этом бою, но ему не удалось нокаутировать Аветисяна — тот продержался на ногах все шесть раундов и проиграл по очкам. Далее последовал бой с другим непобеждённым российским проспектом Максимом Лимоновым, на кону стоял вакантный титул чемпиона России в средней весовой категории, и этот титул забрал Лимонов, выигравший единогласным судейским решением.

В октябре 2011 года состоялся матч-реванш между Кареном Аветисяном и Константином Питерновым — разыгрывались принадлежавший Питернову титул чемпиона России во втором среднем весе, а также вакантный титул чемпиона Азии по версии Всемирного боксёрского совета. На сей раз большего успеха добился Аветисян, выиграв решением большинства судей.

Став чемпионом России и Азии, Аветисян победил ещё в одном бою, одержав победу нокаутом над небитым узбеком Бобиром Мирзаевым, а затем провёл два неудачных боя в Узбекистане и на Украине. В конце 2012 года запомнился яркой победой над Арманом Овсепяном, тяжёлым нокаутом во втором раунде. В июне 2013 года завоевал титул чемпиона СНГ, взяв верх над представителем Узбекистана Бекзодом Юнусовым — по окончании десяти раундов все трое судей отдали ему победу. Кроме того, в этот период боксировал с небитым российским проспектом Арифом Магомедовым, проиграл ему единогласным решением судей.

В 2014 году боксировал с ещё одним известным российским боксёром, шедшим без проигрышей Дмитрием Михайленко. Несмотря на поражение от Михайленко, следующий свой поединок Аветисян выиграл и вскоре вновь получил право оспорить титул чемпиона России во втором среднем весе, при этом другим претендентом на вакантный пояс назначили Дилмурода Сатыбалдиева. Сатыбалдиев выглядел намного лучше и победил единогласным решением судей.

2015 год оказался не очень удачным, Аветисян проиграл по очкам чеченскому боксёру Апти Устарханову, вновь проиграл Сатыбалдиеву, был побеждён перспективным белорусским боксёром Александром Сушицом, свёл к ничьей поединок с дебютантом Александром Рудневым. В феврале 2016 года единогласным судейским решением проиграл непобеждённому российскому проспекту Андрею Сироткину.

Статистика профессиональных боёв

Примечания

Ссылки 
 
 Аветисян Карен Петросович  — страница на сайте Федерации профессионального бокса России

Боксёры России
Боксёры 2000-х годов
Боксёры 2010-х годов
Боксёры 2020-х годов
Боксёры средней весовой категории
Боксёры второй средней весовой категории
Мастера спорта России